Jméno Hiʻiaka má více významů:

Hi'iaka (měsíc) – větší ze dvou známých satelitů trpasličí planety Haumea
Hiʻiaka (bohyně) – jedna z dcer havajské bohyně Haumea